César Eduardo Pellegrín García (Montevideo, 5 de março de 1979) é um ex-futebolista profissional uruguaio, que atuava como defensor.

Carreira 
César Pellegrín se profissionalizou no 	Danubio.

Seleção 
César Pellegrín integrou a Seleção Uruguaia de Futebol na Copa das Confederações de 1997, que terminou em quarto lugar.

Naturais de Montevidéu
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997